Die Communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Eure in der Region Normandie. Sie wurde am 22. September 2016 gegründet und umfasst 32 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pont-Audemer.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Communauté de communes de Pont-Audemer und 
 Communauté de communes Val de Risle.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurden Saint-Germain-Village nach Pont-Audemer und Touville nach Thénouville eingemeindet. Thénouville gehört zur Communauté de communes Roumois Seine. Dadurch verringert sich der Gebietsstand des hiesigen Verbandes.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 traten die Gemeinden Bouquelon, Marais-Vernier, Quillebeuf-sur-Seine, Rougemontiers, Routot und Saint-Samson-de-la-Roque von der Communauté de communes Roumois Seine zum hiesigen Verband über. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 32.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

PontAudemer Val de Risle
Gegründet 2016